Comtat d'Adams (Colorado)
 Comtat d'Adams (Dakota del Nord)
 Comtat d'Adams (Idaho)
 Comtat d'Adams (Illinois)
 Comtat d'Adams (Indiana)
 Comtat d'Adams (Iowa)
 Comtat d'Adams (Mississipí)
 Comtat d'Adams (Nebraska)
 Comtat d'Adams (Ohio)
 Comtat d'Adams (Pennsilvània)
 Comtat d'Adams (Washington)
 Comtat d'Adams (Wisconsin)